Station Cernay (Ermont), een treinstation van het RER-netwerk in de Franse gemeente Ermont
Station Cernay (Haut-Rhin), een treinstation in de Franse gemeente Cernay (Haut-Rhin)